Bloom*Iz (читается и стилизизуется как bloom eyes) — первый и единственный студийный альбом южнокорейско–японской проектной гёрл-группы IZ*ONE.
Альбом был выпущен 17 февраля 2020 года лейблом Off The Record Entertainment и был распространён компаниями Stone Music Entertainment и Genie Music. Альбом состоит из двенадцати треков, в том числе заглавной песни «Fiesta».

Первоначально релиз альбома был запланирован на 11 ноября 2019 года, но он был отложен после расследования манипуляций с голосованием Mnet на всех шоу Produce 101, это был первый полноформатный альбом группы с момента их дебюта в октябре 2018 года и их первый корейский релиз с момента релиза Heart*Iz в прошлом году.

Альбом доступен в трёх версиях: «I*Am», «I*Was», «I*Will».

Релиз 
29 октября 2019 года вышел концептуальный трейлер под названием «When Iz Your Blooming Moment?» был загружен на YouTube-канале группы.  Официальный сайт группы также был переименован. Трек-лист был опубликован в социальных сетях группы 3 ноября. Однако после расследования Mnet о манипуляциях с голосованием, в ходе которого продюсер Produce 48 Ан Чжун Ён признался, что манипулировал рейтингами Produce 48 во время своего ареста 5 ноября, Off the Record объявил, что выпуск альбома был отложен.

23 января 2020 года было опубликовано официальное заявление Mnet, в котором говорилось, что промоушен для Iz*One, включая выпуск Bloom*Iz, возобновятся в середине февраля. 2 февраля официальный аккаунт Iz*One в Твиттере объявил о выпуске альбома 17 февраля. Три дня спустя аккаунт Mnet M2MPD в Твиттере сообщил, что шоу с возвращением группы будет транслироваться одновременно на YouTube и Facebook Mnet, M2 и Stone Music. В течение 6-7 февраля были опубликованы неизданные фотографии участниц в рамках их раннего промо для предстоящего возвращения.

Промоушен 
Начиная с 17 февраля IZ*ONE выступали с 
«Fiesta» на музыкальных шоу M Countdown, Music Bank, Music Core, Inkigayo, The Show и Show Champion.

Коммерческий успех 
Альбом возглавил первую неделю предзаказа на различных корейских и японских сайтах, включая Aladin, Yes24 и Tower Records. Кроме того, альбом имел самое большое количество предварительных заказов в 2019 году с 150 000 копиями всего за шесть дней до его выхода. Из за скандала связынных с манипулициями голосов на всех шоу Produce 101 выпуск был отложен, а заказы были отменены и возвращены.
 
17 февраля 2020 года в свой первый день продаж, Iz*One установили рекорд по количеству проданных копий в первый день продав около 184 000 копий. Альбом также побил рекорд продаж гёрл-групп в первую неделю на Hanteo: за первые 7 дней было продано 356 313 копий.

Список композиций

Чарты

Сертификация и продажи

Примечания